Coupeville (Washington), VS
Coupéville, Frankrijk